Alain Ngann Yonn (1975-), un photographe camerounais.
 Anna Ngann Yonn, une styliste camerounaise.
 Simon Ngann Yonn, un ingénieur camerounais.

Voir aussi 
 Ngann